Raitt ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Raitt (1930–2006), britischer Literaturwissenschaftler
 Bonnie Raitt (* 1949), US-amerikanische Sängerin
 Jill Raitt (* 1931), US-amerikanische Theologin
 Lisa Raitt (* 1968), kanadische Politikerin

Siehe auch:
 Rait
 Raydt